Charles Crisp ist der Name folgender Personen:

* Charles Frederick Crisp (1845–1896), US-amerikanischer Politiker
 Charles R. Crisp (1870–1937), US-amerikanischer Politiker